Collins är ett engelskt och irländskt efternamn, som burits av bland andra:

 Allen Collins
 Anthony Collins

 Bobby Collins
 Bootsy Collins
 Bud Collins

 Chris Collins
 Christine Collins
 Christopher Collins
 Clifton Collins, Jr.

 Daniel Collins
 Danielle Collins
 Danny Collins
 David Collins
 Doug Collins

 Eddie Collins (basebollspelare)
 Eddie Collins (skådespelare)
 Edwyn Collins
 Eileen M. Collins

 Gail Collins Pappalardi

 Howard Collins

 Jackie Collins
 James C. Collins
 James Collins
 Jason Collins
 Jo Collins
 Joan Collins
 John Collins (musiker)
 John Collins (Rhode Islandpolitiker)
 John Collins (roddare)
 John W. Collins
 Judy Collins

 Karley Scott Collins
 Kid Ink
 Kim Collins

 Lauren Collins
 Larry och Lorrie Collins, The Collins Kids
 Lee Collins
 LeRoy Collins
 Lily Collins
 Lyn Collins
 Lynn Collins

 Mac Collins
 Marcus Collins
 Mel Collins
 Melissa Collins

 Michael Collins (1890–1922), irländsk politiker, landets första premiärminister
 Michael Collins (rymdfarare)
 Michele Collins
 Michelle Collins
 Misha Collins
 Mortimer Collins

 Neill Collins
 Norman Collins

 Pauline Collins
 Peter Collins (racerförare)
 Peter Collins (speedwayförare)
 Phil Collins
 Phil Collins (konstnär)

 Randall Collins
 Ray Collins (musiker)
 Ray Collins (skådespelare)

 Sean Collins (ishockeyspelare född 1988)
 Stephen Collins
 Steve Collins
 Susan Collins
 Suzanne Collins

 Tabia Charles
 Thomas Collins
 Tim Collins
 Tom Collins, pseudonym för Joseph Furphy
 Tom Collins
 Wilkie Collins
 

Engelska efternamn
Irländska efternamn